

Geografia
 Mussa Dagh – montagna nel gruppo dei Monti Nur o Amanos, nella provincia di Hatay, in Turchia
 Mussa – torrente lombardo
 Pian della Mussa – pianoro nel comune di Balme, provincia di Torino
 Mussa – circoscrizione della regione di Arusha (Tanzania)

Biologia 
Mussa, genere di coralli della famiglia Faviidae

Persone
Cognome italiano Mussa; nome arabo o turco equivalente a Mosè
 Italo Mussa (1941-1990) – critico d'arte italiano

Altro
 I quaranta giorni del Mussa Dagh –  romanzo storico dello scrittore Franz Werfel
 Mussa o móssa – termine dialettale ligure per indicare l'apparato genitale femminile
 Mussa, o Mussetta – centro fortificato nei pressi del basso corso del fiume Piave, nel Veneto orientale

Pagine correlate
 Mussi
 Musso